Zhang Ping – attore cinese
 Zhang Ping – pallavolista cinese
 Zhang Ping – politico cinese
 Zhang Ping – scrittore cinese